Theodor Pixis ist der Name folgender Personen:

* Theodor Pixis (Violinist) (1831–1856), deutscher Violinist und Komponist 
 Theodor Pixis (Maler) (1831–1907), deutscher Maler